Triticella är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Dalyell 1848. Triticella ingår i familjen Triticellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Triticella